Saix (nom valencien ; officiellement « Sax »), commune espagnole de la Communauté valencienne ;
Saix, commune française de la Vienne ;
Seix, commune française d'Ariège ;
Saïx, commune française du Tarn ;

 Fortification
 Château de Saix, château fort du , installé au hameau du Saix, situé sur la commune de Péronnas (Ain, France) ;
 Château du Saix, maison forte du , située sur la commune de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie, France)

Voir aussi :
 Étroit du Siaix, lieu-dit et rocher, situé sur la commune de Pomblière (Savoie, France)